Mohamed Sanu Sr., né le  à New Brunswick dans l'État du New Jersey, est un joueur professionnel américain de football américain évoluant au poste de wide receiver.

Actuellement, il joue pour la franchise des 49ers de San Francisco en National Football League (NFL) après être passé chez les Bengals de Cincinnati, les Falcons d'Atlanta et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Biographie 

Il est choisi par les Bengals en  choix global lors du 3e tour de la draft 2012 de la NFL après avoir évolué au niveau universitaire pour les Scarlets Knights représentants l'université Rutgers.

Statistiques 

|-
| 2012 || Bengals de Cincinnati || 9 || 16 || 154 || 9,6 || 4 || 5 || 15 || 3,0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013 || Bengals de Cincinnati || 16 || 47 || 455 || 9,7 || 2 || 4 || 16 || 4,0 || 0 || 1 || 1
|-
| 2014 || Bengals de Cincinnati || 16 || 56 || 790 || 14,1 || 5 || 7 || 51 || 7,3 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015 || Bengals de Cincinnati || 16 || 33 || 394 || 11,9 || 0 || 10 || 71 || 7,1 || 2 || 2 || 0
|-
| 2016 || Falcons d'Atlanta || 15 || 59 || 653 || 11,1 || 4 || 1 || 5 || 5,0 || 0 || 1 || 1
|-
| 2017 || Falcons d'Atlanta || 15 || 67 || 703 || 10,5 || 5 || 4 || 10 || 2,5 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018 || Falcons d'Atlanta || 16 || 66 || 838 || 12,7 || 4 || 7 || 44 || 6,3 || 0 || 2 || 1
|-
| rowspan="2" | 2019 || Falcons d'Atlanta || 7 || 33 || 313 || 9,5 || 1 || 2 || 3 || 1,5 || 0 || 0 || 0
|-
| Patriots de la Nouvelle-Angleterre || 8 || 23 || 207 || 8,0 || 1 || 1 || 8 || 8,0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan="2" | 2020 || 49ers de San Francisco || 3 || 1 || 9 || 9,0 || 0 || 0 || 0 || 0,0 ||0 || 0 || 0
|-
| Lions de Détroit || 7 || 16 || 178 || 11,1 || 1 || 1 || 3 || 3,0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021 || 49ers de San Francisco || ? || colspan="4" align="center" |  Saison en cours || colspan="4" align="center" |  Saison en cours || ? || ?

| 128 || 420 ||  || 11,2 || 27 || 42 || 226 || 5,4 || 2 || 6 || 3

|-
| 2013 || Bengals de Cincinnati || 1 || 1 || 13 || 13,0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014 || Bengals de Cincinnati || 1 || 3 || 31 || 10,3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015 || Bengals de Cincinnati || 1 || 3 || 17 || 5,7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016 || Falcons d'Atlanta || 3 || 11 || 121 || 11,0 || 2 || 1 || 7 || 7,0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017 || Falcons d'Atlanta || 2 || 7 || 125 || 17,9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019 || Patriots de la Nouvelle-Angleterre ||  1 || 1 || 11 || 11,0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

| 9 || 26 || 318 || 12,2 || 2 || 1 || 7 || 7,0 || 0 || 0 || 0

Liens externes

Notes et références 

Naissance en août 1989
Naissance à New Brunswick (New Jersey)
Joueur américain de football américain
Wide receiver
Étudiant de l'université Rutgers
Joueur de football américain des Scarlet Knights de Rutgers
Choix de draft des Bengals de Cincinnati
Joueur des Bengals de Cincinnati
Joueur des Falcons d'Atlanta
Joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des 49ers de San Francisco
Joueur des Lions de Détroit